Musette (dans)
 Musette (doedelzak)
 Musette (hobo)
 Musette (tas)